Балдуин IV од Еноа (, 1108 - , 8. новембар 1171)
је био гроф Еноа из Фландријске династије. Био је син Балдуина III од Еноа и Yolande de Wassenberg.

Породично стабло 

Рођени 1108.
Умрли 1171.
Фландријска династија